СВМ:

 Система виртуальных машин — операционная система для ЕС ЭВМ, аналог системы VM фирмы IBM.
 Синтетический высокопрочный (высокомодульный) материал — химические волокна, получаемые из продуктов химической переработки природных полимеров (искусственные волокна) или из синтетических полимеров (синтетические волокна).

См. также 
 SVM (Support vector machine — метод опорных векторов) — набор схожих алгоритмов вида «обучение с учителем», использующихся для задач классификации и регрессионного анализа.